Отревіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Отревіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези